Эбергассинг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Вена. Население составляет 3565 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16,26 км². Официальный код — 32401.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Вессели (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 местный список: 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница  

Города Нижней Австрии